Le Festival Saliha est un concours tunisien de chansons, organisé tous les deux ans dans la ville du Kef. Il est dédié avant tout à la promotion des jeunes talents.

Le festival tire son nom de la chanteuse Saliha, originaire de la région du Kef.

Festival en Tunisie
Festival d'art lyrique
Le Kef